Dąb Mieszko I – ok. 600-letni dąb szypułkowy w Warszawie
 Dąb Mieszko – ok. 500-letni dąb szypułkowy w Kończycach Wielkich (powiat cieszyński)

Dęby pomnikowe i pamiątkowe
Słynne drzewa
Pomniki przyrody w województwie śląskim